Бутовка — многозначный термин:

Населённые пункты

Россия 
 Бутовка — деревня в Боровском районе Калужской области.
 Бутовка — деревня в Горьковском районе Омской области, ликвидирована в 1966 году.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Бутовка — исчезнувшее село в Красногвардейском районе.

Украина 
 Бутовка — село в Лиманском районе Одесской области.
 Бутовка — поселок в Змиёвском районе Харьковской области.
 Бутовка — село в Городнянском районе Черниговской области.
 Бутовка — село в Сосницком районе Черниговской области.

Река 
 Бутовка — река в России, протекает в Угранском районе Смоленской области.

См. также 
 Забутовка